Miejscowości w Polsce:
 Kiełczewice Dolne
 Kiełczewice Górne
 Kiełczewice Maryjskie
 Kiełczewice Pierwsze